Мартіньї́-Курп'є́рр () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на північний схід від Парижа, 110 км на південний схід від Ам'єна, 10 км на південний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Мартіньї-Курп'єрр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мартіньї-Курп'єрр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена